П'ятий комплект нагород на Чемпіонаті світу з біатлону у німецькому Рупольдінгу був розіграний у персьюті. Змагання пройшли о 16:00 за місцевим часом 4 березня 2012 року.

Результати жіночого персьюту, як і чоловічого, не стали особливо сенсаційними. Першу перемогу на чемпіонатах світу здобула білоруска Дарія Домрачева, яка, провівши останню стрільбу без промахів, обійшла переможницю спринту німкеню Магдалену Нойнер, яка припустилася аж двох промахів на завершальній стрільбі. Свою першу медаль чемпіонатів світу на своєму першому чемпіонаті світу здобула молода росіянка Ольга Вілухіна. Бронзова призерка спринту Віта Семеренко опинилася на восьмому місці. Її сестра Валя не фінішувала після третьої стрільби, Наталія Бурдига взагалі не стартувала, а Юлія Джима опустилася на 48 місце. На нуль відстрілялося аж 6 спортсменок, порівняно із одним у чоловічій гонці. Ними стали : шведка Анна Марія Нільссон, німкеня Андреа Генкель, полька Магдалена Гвіздон, росіянка Ганна Богалій-Титовець, норвежка Бенте Ландхейм і американка Сара Студебейкер. Найкраще порівняно з спринтом прогресувала німкеня Андреа Генкель, яка з 34-ого місця піднялася на 11-те. Варто відзначити часті падіння спортсменок на трасі, особливо епізод, коли падаюча росіянка Світлана Слєпцова збила з ніг естонку Кадрі Легтлу.

Результати

Посилання 
Офіційний сайт IBU
 Офіційні результати на сайті IBU
 Домрачева стала чемпіонкою світу
 Офіційний сайт чемпіонату
 Календар IBU
Сайт Федерації біатлону України:
 Офіційні результати
 Результати змагання
 Аналіз гонки
 Склад збірної України на гонку
 Відео-моменти гонки
 Коментарі спортсменів
 Фотографії

Чемпіонат світу з біатлону 2012
Парс'юти на чемпіонатах світу з біатлону
2012 у біатлоні
Березень 2012